Brod je naseljeno mjesto u sastavu općine Foča, Republika Srpska, BiH. Nalazi se na desnoj obali rijeke Drine, gdje rijeka čini dvostruko koljeno. Južno od Broda na Drini prolazi cesta M18 Sarajevo - Trnovo - Foča. Na suprotnoj obali Drine, zapadno od Broda je ušće rječice Bistrice.

Stanovništvo

Izvor

 Knjiga: "Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.", statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
 Internet - izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Republici Srpskoj